Rzeka – typ cieku, większy od potoku, strumienia i strugi

Cieki w Polsce  
 Rzeka (dopływ Baranówki) – potok w dorzeczu Dłubni
 Rzeka (dopływ Dulczy) – potok w dorzeczu Wisłoki
 Rzeka (dopływ Sanu) – potok w dorzeczu Sanu
 Rzeka (dopływ Wisłoki) – struga w dorzeczu Wisłoki
 nazwa górnego biegu potoku Głębokiego, dopływu Sanu

Inne 
 Rzeka – gmina w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, nad potokiem Ropiczanką, w historycznych granicach Śląska Cieszyńskiego
 Rzeka – amerykański film obyczajowy z 1984 roku
 Rzeka – amerykański serial telewizyjny z 2012 roku

Przypisy